Natasha Arthy (née en 1969), scénariste, cinéaste et productrice danoise
 Peter Arthy (1925-2002), animateur britannique